Dolon steht für:

in der Mythologie:
 Dolon, eine Gestalt aus Homers Ilias

in der Geografie:
 Dolon (Fluss), ein Zufluss der Rhone in Frankreich 
 Dolon-Pass, ein Gebirgspass in Kirgisien
 Veraltete Schreibweise von Duolun, ein Landkreis in der Inneren Mongolei in der Volksrepublik China